Ел Тигрито има више значења:

 Ел Тигрито (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тигрито, Сегунда Манзана де Кресенсио Моралес (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тигрито (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тигрито (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику